«Два при́ятелі» — назва ряду художніх творів:
 Два приятелі — новела французького письменника Гі де Мопассана і поставлені на її основі;
 Два приятелі — короткометражний художній фільм Димитрія Кірсанова (1946);
 Два приятелі — телевізійна адаптація Карло Ріма (1962);
 Два приятелі — телевізійна адаптація Жерара Жордуї (2006);
 Два приятелі — п'єса Філіппа Гасслера (2014).